Премьершип Футбольной лиги Северной Ирландии — первая по значимости футбольная лига Северной Ирландии.
 Шотландский Премьершип — первая по значимости футбольная лига Шотландии.